Glendale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Glendale Township (Kansas)
 Glendale Township (North Dakota)
 Glendale Township (South Dakota)